Hollandale (Minnesota) ;
 Hollandale (Mississippi) ;
 Hollandale (Wisconsin) ;

Homonymie de localités aux États-Unis